Битва під Говтвою — битва, що відбулася 1 травня 1638 року між польським коронним військом під командуванням С. Потоцького та загоном козацьких повстанців на чолі з гетьманом Я. Острянином.
 Битва під Говтвою — битва, що відбулася протягом 7—12 червня 1659 року між татарсько-козацьким військом та московсько-козацьким загоном на чолі з В. Новосильцевим.